BPDC steht für:
 Biphenyl-4,4'-dicarboxylat, Linkermolekül, siehe Metallorganische Gerüstverbindung #Dicarboxylat-Linker
 Bahnhof Potsdam Charlottenhof (DS100-Code)

Abkürzung